Натуральне число 1911
 1911 рік до нашої ери
 1911 рік нашої ери